25-й танковый корпус — войсковое соединение в Вооружённых силах СССР:

 25-й танковый корпус (РККА) — образован в 1938 году, в 1940 году расформирован.
 25-й танковый корпус (СССР) — сформирован в 1942 году.